Spurius (abgekürzt Sp.) ist ein römisches Praenomen. Sehr selten ist Spurius auch als Gentilname bezeugt.

Bekannte Namensträger 
 Spurius Cassius Vecellinus, auch Vicellinus, römischer Konsul 502, 493 und 486 v. Chr. 
 Spurius Furius Medullinus, römischer Konsulartribun 400 v. Chr.
 Spurius Larcius, römischer Konsul 506 und 490 v. Chr.
 Spurius Ligustinus, römischer Centurio im 2. Jahrhundert v. Chr. 
 Spurius Maelius († 439 v. Chr.), legendenhafte Gestalt der frühen römischen Republik

sowie
 Marcus Spurius, römischer Politiker, einer der Verschwörer gegen Gaius Iulius Caesar

Sonstiges 
Spurius war im Römischen Recht die Bezeichnung für ein uneheliches Kind; siehe Spurius (Recht).

Männlicher Vorname